Les Élections régionales de 2005 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 2005) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

2005
Styrie
Politique en octobre 2005